Елмер има више значења:
 Елмер (Њу Џерзи)
 Елмер (Мисури)
 Елмер (Оклахома)